
Molekulska formula -{C13H17NO2}- se može odnositi na:
 Alminoprofen
 Metilendioksialilamfetamin
 Petidinska kiselina